Брено () - муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Брешія
 Брено () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен